Retropinnidae är en familj av fiskar. Retropinnidae ingår i ordningen norsartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Retropinnidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Norsartade fiskar
Retropinnidae